CBO est un sigle qui peut faire référence à :
 Congressional Budget Office, une agence fédérale américaine ;

 , un poste au niveau exécutif d'une entreprise
 , le responsable de la stratégie opérationnelle d'une entreprise
 Cost-Based Optimizer, un optimiseur présent sur les bases de données Oracle ;
 Chicken Bacon Onion, un hamburger de chez McDonald's.

CBO est un code qui peut faire référence à :
 , aux Philippines, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CBo est une abréviation qui peut faire référence à :
 CBo Territoria, un promoteur immobilier réunionnais, selon la liste de sigles et acronymes concernant la Réunion.
 Collateralised Bond Obligation, un type de dérivé de crédit ; ce sont des obligations sécurisées par un ensemble d'actifs et notamment des crédits de type  ;
Cbo peut faire référence à :
 Cbo Box-office, un site internet consacré aux statistiques sur le cinéma ;
 CBO, une organisation communautaire d'aide humanitaire.

Notes et références